Фернандо Алварадо Тезозомок ( Теночтитлан, између 1520. и 1530 — Теночтитлан, после 1609) био је астечки хроничар, историчар и преводилац.

Биографија 
Фернандо Алварадо Тезозомок рођен је као син Дијега де Алварада Ваницина, гувернера Теночтитлана и Франсиске де Монтезума, ћерке Монтезуме II. Претпоставља се да је школован на Краљевској школи Санта Круз у Тлателолку, али то није сигурно, јер не постоје извори који би подржали ту чињеницу. Међутим, оно што је вероватније јесте да је радио као „наватлато“ (; преводилац са наватл језика) у мексичкој Краљевској аудијенцији.

Аутор је две хронике мексичке историје. Прва хроника је Crónica mexicana, написана на кастиљанском језику око 1598. године и обухвата период од астечког исељавања из митског места Астлан до почетка колонизације. Друга хроника је Crónica mexicáyotl, која је написана 1609. године на наватл језику, а обухвата период историје Астека од првог владара и оснивач астечке царске династије Акамапичтлија до „марионетских владара“ које су Шпанци именовали средином 16. века.

Преци

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Crónica mexicana en ArteHistoria

Астеци
Мексички историчари